Der SHV-Grossfeld-Cup 2006 war die 65. Austragung des Schweizer Handballgrossfeldcupwettbewerbs der Herren.

FINAL4

Rangliste

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Einzelnachweise 

2006
Handballveranstaltung 2006
Sportveranstaltung im Kanton Aargau
Möhlin